De Polytminae zijn een van de vijf onderfamilies die onderdeel zijn van de kolibriefamilie Trochilidae. Deze onderfamilie is weer onderverdeeld in 12 geslachten:
 Geslacht Androdon (1 soort: tandsnavelkolibrie)
 Geslacht Anthracothorax (7 soorten mango's)
 Geslacht Augastes (2 soorten buikvizierkolibries)
 Geslacht Avocettula (1 soort: vuurstaartkluutkolibrie)
 Geslacht Chrysolampis (1 soort: muskietkolibrie)
 Geslacht Colibri (5 soorten violetoorkolibries)
 Geslacht Doryfera (2 soorten voorhoofdlancetkolibries)
 Geslacht Eulampis (2 soorten: groenkeelkolibrie en granaatkolibrie)
 Geslacht Heliactin (1 soort: zonnestraalkolibrie)
 Geslacht Heliothryx (2 soorten feeënkolibries)
 Geslacht Polytmus (3 soorten goudkeelkolibries)
 Geslacht Schistes (2 soorten wigsnavels)

Fylogenie 
Onderstaand cladogram geeft de verschillende relaties tussen de Polytminae en de andere onderfamilies en geslachtengroepen weer.

Kolibries